Автоматический датчик кода Морзе (АДКМ) — специальный аппарат (или программа) для передачи случайно сгенерированных не смысловых текстов кодом Морзе. Он предназначен для обучения приему на слух телеграфной азбуки (морзе), наращивания скорости приема. Так же, может использоваться вместо телеграфного ключа, используя стандартную компьютерную клавиатуру. Промышленностью для нужд радиошкол и радиокружков выпускались модели АДКМ-77 и АДКМ-85, а также Контур-511.

В настоящее время в связи с развитием компьютерной техники для тренировки и совершенствования навыков используются программы-АДКМ, в том числе запускаемые непосредственно с веб-страницы.

Кодировки
Датчики